Заливний провулок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Заливний провулок — провулок у місті Ізюм Харківської області.
 Заливний провулок — провулок у місті Миргород Полтавської області.
 Заливний провулок — провулок у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

 Заливний провулок — зниклий провулок у місті Київ.

Провулки